Brachycephalus är ett släkte av groddjur. Brachycephalus ingår i familjen Brachycephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Brachycephalus